Miejscowości w USA:
 Fife Lake – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Grand Traverse
Gminy w USA:
 Fife Lake (ang. Fife Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Grand Traverse